Falcinelli ist der Familienname folgender Personen:
 Amleto Falcinelli (1921–1996), italienischer Boxer
 Diego Falcinelli (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Mariano Falcinelli Antoniacci (1806–1874), italienischer Kardinal
 Rolande Falcinelli (1920–2006), französische Komponistin, Pianistin, Musikpädagogin und Organistin

Siehe auch:
 Facinelli